Aschelbach steht für:

 Aschelbach, Oberlaufname vom Eisgraben (Streu) noch vor Hausen im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Aschelbach (Els), linker Zufluss der Els (zur Streu) gegenüber Simonshof, Gemeinde Bastheim, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern